Plaatsen in de Verenigde Staten
 Hoyt (Kansas)
 Hoyt Lakes, plaats in Minnesota

 Personen
 Colgate Hoyt (1849-1922), Amerikaans zakenman
 Jerry Hoyt (1929-1955), Amerikaans autocoureur
 Lance Hoyt (1977), Amerikaans professioneel worstelaar
 Welles Hoyt (1875-1954), Amerikaans atleet